Desa Korowelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Korowelang (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 109,78), Jawa Tengah, 
 Desa Korowelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 111,41), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar